Glauco, na mitologia grega, foi um filho de Sísifo e a plêiade Mérope, filha de Atlas e Pleione. Ele sucedeu a seu pai como rei de Éfira (mais tarde chamada de Corinto).

Segundo Pseudo-Apolodoro, Belerofonte, famoso por ter matado a Quimera, era filho de Glauco e Eurínome. Em Hesíodo, porém, Eurínome, filha de Niso, filho de Pandião II, que era tão sábia quanto os deuses, foi conquistada por Glauco com ajuda de Atena, mas Zeus havia jurado que o filho de Sísifo não poderia ter filhos próprios, então Posidão deitou-se com Eurínome e foi o pai de Belerofonte.

Árvore genealógica baseada no Pseudo-Apolodoro Pseudo-Apolodoro, Biblioteca, 3.10.1, as sete filhas de Atlas e Pleione:

Reis de Corinto